Мавлюш — бывшее название исчезнувших населённых пунктов в России:

 Мавлюш — прежнее название исчезнувшего села Выпасное в Сакском районе Крыма.
 Мавлюш — прежнее название исчезнувшего села Карасёвка в Ленинском районе Крыма.